Roussin ist der Name zweier italienischer Rebsorten:
 Roussin, rote Rebsorte im Aostatal
 Roussin de Morgex, rote Rebsorte in der Gemeinde Morgex im Aostatal
 Runtzid, Allzweck-Pferd des Mittelalters

Roussin ist der Familienname folgender Personen:
 Albin-Reine, Baron Roussin (1781–1854), französischer Admiral und Marineminister (1840)
 André Roussin (1911–1987), französischer Theaterschauspieler und Komödiendichter
 Antoine Louis Roussin (1819–1894), französischer Maler und Lithograf
 Dany Roussin (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
François-Zacharie Roussin (1827–1894), französischer Chemiker und Apotheker
 Georges Roussin (1854–1941), französischer Maler
 Raymond Roussin (1939–2015), kanadischer Ordenspriester, römisch-katholischer Theologe und Erzbischof von Vancouver